Юрю́ки (ёрю́ки, йоруки, ёруки; ( [ёрюклер], также Yürük(ler) [юрюклер]) — часть турок ведущие кочевой образ жизни, связанный с отгонным скотоводством (преимущественно овцеводством) в современной Турции.

Описание 
По одной из версий, слово юрюк происходит от турецкого глагола «yürümek» [юрюмек] (идти, продвигаться). В более узком историческом контексте под юрюками понимают группы кочевых тюркских племён огузской группы, выделившихся из только формирующегося туркменского этноса и двинувшихся за Запад — в Персию, а затем в Византию, где нашествия турок-сельджуков, а затем и турок-османов привели к исчезновению греческой (византийской) государственности. Кочевые юрюки, окончательно принявшие ислам в Персии, были основой могущества конийских, а затем и османских султанов. Ведя кочевой образ жизни, юрюки нередко становились дервишами — проповедниками ислама, часто совмещая эту функцию с ролью гази — воинов священной войны, газавата, против неверных. Однако, юрюкские женщины никогда не носили паранджи.

Племена юрюков 
Юрюкский народ издавна делился на ряд фратрий или племён:

 Ак-Сигирли (Aksigirli),
 Али-Эфенди (Ali-Efendi),
 Бахшиш (Bahsıs),
 Чакаллар (Cakallar),
 Чошлу (Coşlu),
 Кекли (Qekli),
 Гачар (Gacar),
 Гюзельбейли (Güzelbeyli),
 Хорзум (Horzum),
 Кара-Эвли (Karaevli),
 Кара-Хачили (Karahacılı),
 Кара-Коюнлу (Karakoyunlu),
 Кара-Каяли (Karakayalı),
 Кара-Лар (Karalar),
 Кара-Кечили (Karakeçili),
 Манавли (Manavlı),
 Мелеменчи (Melemenci),
 Сан-Агали (San-Agalı),
 Сан-Хачили (Sanhacılı),
 Сары-Кечили (Sarıkeçili),
 Текели (Tekeli) и
 Йени-Османли (Yeni-Osmanlı).

Расселение 
Попав на Балканы в середине XIV века вместе с османскими военными формированиями, тюркоязычные юрюки массами селились вдоль основных транспортных путей (Фракия, Добруджа, Македония).

Многие продолжали сохранять кочевой или полукочевой образ жизни, особенно юрюки Пинда, кочевавшие в районе современного Козани, Греция. В Македонии юрюки расселились вдоль хребта Плачковица (особенно, в селах Коджалия, Парналия и Али-Коч). Проживают также в селах близ Дойрана, Штипа и Струмицы. Мустафа Кемаль Ататюрк был сыном юрюка из села Кочаджик (в Западной Македонии) и салоникской албанки.

Из-за того, что образ жизни юрюков был во многом схож с образом жизни таких романских народов как аромуны и мегленорумыны, эти группы начали сближаться. Часть мегленорумынов приняла ислам, из-за чего впоследствии была депортирована (1923) в Турцию вместе с юрюками (греко-турецкий обмен населением).

В современной Турции, особенно в её слаборазвитой в промышленном и социальном отношении восточной и юго-восточной частях (горы Тавр, внутренняя Анатолия, Армянское нагорье), сохраняются группы юрюков, ведущие традиционный полукочевой образ жизни.

Юрюкская диаспора в Македонии, хоть и перешедшая на оседлость, сохранила много старинных обычаев. При этом большинство македонских юрюков не имеет даже среднего образования, часть женщин разговаривает только по-турецки.

Антропология 
А. А. Ивановский обнаружил у юрюков довольно заметные монголоидные черты — выступающие скулы, слабое развитие третичного волосяного покрова, 18 человек обследованных им юрюков имели эпикантус. Эта слабая монголоидность восходит к тюркским племенам средневековья.

Галерея

См. также 
 Туркмены
 Кашкайцы
 Каракачаны — кочевые племена современной Греции
 Зейбеки

Примечания

Ссылки 

Тюркские народы
Народы Турции